Kalpa kan syfta på:

 Kalpa (tidsenhet) – i sanskrit betydelsen av eon såsom mycket lång tidrymd
 Kalpasutra – vediska ritualtexter
 KalPa – en ishockeyklubb från Kuopio i Finland